Михаи́л Пилипе́нко:
 Пилипенко, Михаил Васильевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Пилипенко, Михаил Корнеевич (1924—2009) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Пилипенко, Михаил Михайлович (1919—1957) — советский журналист, редактор, поэт.
 Пилипенко, Михаил Фёдорович (род. 1936) — белорусский этнолог, член-корреспондент НАН Беларуси.